Rosenbergdenkmal oder Rosenberg-Denkmal bezeichnet verschiedene Denkmäler für den preußischen General der Kavallerie und Rennreiter Heinrich von Rosenberg (1833–1900):

* Rosenbergdenkmal (Langenhagen), 1902 enthülltes Denkmal in der Nordstadt von Hannover, jetzt in Langenhagen
 Rosenbergdenkmal (Rathenow), 1905 errichtetes Denkmal in der Stadt Rathenow, Brandenburg